Майорова Лариса Юрьевна — российский . Академик Российской академии художеств (2021).

Биография 
Родилась 15 января 1959 года в Москве.

После окончания средней школы в Красносельском районе столицы, она работала на Лианозовском электромеханическом заводе, а затем поступает на очное отделение Педагогического училища № 2.

Принимала участие в группе художников и специалистов Российской академии художеств по воссозданию Храма Христа Спасителя.

Творческий труд Майоровой Ларисы Юрьевны при восстановлении уникального Кафедрального собора Российской Православной Церкви был отмечен Патриархом Московским и всея Руси Его Святейшеством Алексием II медалью «Преподобного Сергия Радонежского» II степени.

Работы экспонировались в Российской академии художеств, выставочном зале «Тушино» (2019).

Произведения находятся в экспозиции отеля «Хеди» в Грузии.

Живёт и работает в Москве.

Звания 
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение дизайна, с 2018 года), академик Российской академии художеств (с 2021 года).
 Помощник Президента Российской академии художеств (с 1995 года)
 Член Творческого Союза художников России (2018)

Государственная и общественная деятельность
 Работа в Германии (повышение квалификации, участие в Международной конференции Департамента юстиции) (1989—1994)

Государственные и общественные награды и премии 
 Почётная грамота Департамента культуры города Москвы (2015)
 Почётная грамота Министерства культуры РФ (2016)
 Серебряная медаль Патриарха Алексия II
 Памятный знак «75 лет битвы за Москву»

Награды Российской академии художеств
 Медаль «За заслуги перед Академией» (2013)
 Серебряная медаль РАХ (2019)

Примечания

Ссылки 
 Майорова Лариса Юрьевна

Графики России
Художники России